Natural Selection peut désigner :

 Natural Selection,  un mod pour le jeu Half-Life sorti en 2002 ;
 , le manuscrit de Charles Darwin relatif à sa théorie de la sélection naturelle.

Cinéma 
 Natural Selection, film américain de Mark Lambert Bristol sorti en 1999 ;
 Natural Selection, film américain de Robbie Pickering sorti en 2011 ;
 Natural Selection, film américain de Chad L. Scheifele sorti en 2016 ;

 Natural Selection, court métrage britannique de Brett Foraker sorti en 2010 ;
 Natural Selection, court métrage américain de Carolina Alvarez sorti en 2018.

Télévision 
 Natural Selection, téléfilm américain de Jack Sholder sorti en 1994 ;
 Natural Selection de la Saison 2 de The Unit : Commando d'élite.

Voir aussi 
 Sélection naturelle

Homonymie de titre